TPJ est un sigle pour :
 Traitement des procédures judiciaires (voir Nouveau système d'information dédié à l'investigation)
 Train permissionnaire Journalier : train qui (à l'origine chaque jour, par la suite deux fois par semaine) assurait la liaison entre Bruxelles et les FBA (Forces belges en Allemagne) (voir Abréviations militaires (Belgique)).
 Carrefour temporo-pariétal (de l'anglais ).

TPJ est un code :
 Code AIRA de l'aéroport de Taplejung, au Népal.